Dubbelkop 1980, 1 en 2,5 guldenmunten geslagen naar aanleiding van troonswisseling Juliana - Beatrix
 Dubbelkop 2013, 2 euromunt geslagen naar aanleiding van troonswisseling Beatrix - Willem-Alexander